Нанков — фамилия; имеет женскую форму Нанкова.
 Нанков, Анатоли (болг. Анатоли Нанков; род. 15 июля 1969) — болгарский футболист, выступавший на позиции полузащитника за сборную Болгарии.
 Нанков, Никита (болг. Никита Нанков; род. 4 июня 1956, София) — болгарский и американский литературовед, славист; поэт.

См. также 
 Нанково — село в Хустском районе Закарпатской области Украины.